Verdensmesterskabet i strandhåndbold 2010 var det fjerde VM i strandhåndbold for mænd og kvinder, og slutrunden med deltagelse af 12 herre- og 12 kvindehold blev afviklet i Antalya i Tyrkiet i perioden 23. – 26. juni 2010.

Mændenes VM-titel blev vundet af Brasilien, som dermed sikrede sig verdensmesterskabet for anden gang – første titel blev vundet i 2006. I finalen besejrede brasilianerne Ungarn med 2-0, og dermed vandt ungarerne VM-medaljer for første gang. Bronzemedaljerne gik til værtslandet Tyrkiet, som vandt 2-1 over Egypten i bronzekampen. Danmark havde for første gang et hold med ved VM, og det danske hold sluttede på femtepladsen.

I kvindernes turnering sejrede EM-sølvvinderne fra Norge efter sejr på 2-0 over Danmark i finalen. Ingen af de to finalister havde tidligere vundet VM-medaljer. Bronzemedaljerne blev vundet af Brasilien, som besejrede Ukraine med 2-0 i bronzekampen, og som dermed vandt VM-bronze for anden gang i træk.

Mænd 

De 12 hold spillede først en indledende runde, hvor holdene var inddelt i to grupper med seks hold, og hvor hver gruppe spiller en enkeltturnering alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til mellemrundens gruppe I, hvor de seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om fire pladser i semifinalerne. Resultater af kampe mellem hold fra samme indledende gruppe blev taget med til mellemrunden, så holdene ikke skulle mødes igen.

De seks hold, som sluttede på 4.-, 5.- eller 6.-pladserne i de indledende grupper, spillede videre i placeringsrundens gruppe II om placeringerne 7-12.

Indledende runde 

De 12 hold var inddelt i to grupper med seks hold, som spillede alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til mellemrundens gruppe I, mens de øvrige tre hold i hver gruppe gik videre til placeringsrundens gruppe II, hvor de spillede om placeringerne 7-12.

Gruppe A

Gruppe B

Mellem- og placeringsrunde 

Mellem- og placeringsrunden er delt i to grupper med hver seks hold. I gruppe I spiller de seks hold, der sluttede på første-, anden- og tredjepladserne i de indledende grupper, om fire pladser i semifinaler. De øvrige seks hold spiller i gruppe II om placeringerne 7-12.

Gruppe I 

De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, dog skulle hold fra samme indledende gruppe ikke mødes igen, og resultatet af de indbyrdes opgør i den indledende runde blev overført til mellemrunden. De fire bedste hold gik videre til semifinalerne, mens nr. 5 og 6 gik videre til kampen om femtepladsen.

Gruppe II 

De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, dog skulle hold fra samme indledende gruppe ikke mødes igen, og resultatet af de indbyrdes opgør i den indledende runde blev overført til placeringsrunden. De to bedste hold gik videre til kampen om syvendepladsen, nr. 3 og 4 kvalificerede sig til kampen om niendepladsen, mens nr. 5 og 6 måtte tage til takke med at spille om 11.-pladsen.

Placeringskampe

Finalekampe

Kvinder 

De 12 hold spillede først en indledende runde, hvor holdene var inddelt i to grupper med seks hold, og hvor hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til mellemrundens gruppe I, hvor de seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om fire pladser i semifinalerne. Resultater af kampe mellem hold fra samme indledende gruppe blev taget med til mellemrunden, så holdene ikke skulle mødes igen.

De seks hold, som sluttede på 4.-, 5.- eller 6.-pladserne i de indledende grupper, spillede videre i placeringsrundens gruppe II om placeringerne 7-12.

Indledende runde 

De 12 hold var inddelt i to grupper med seks hold, som spillede alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver gruppe gik videre til mellemrundens gruppe I, mens de øvrige tre hold i hver gruppe gik videre til placeringsrundens gruppe II, hvor de spillede om placeringerne 7-12.

Gruppe A

Gruppe B

Mellem- og placeringsrunde 

Mellem- og placeringsrunden var delt i to grupper med hver seks hold. I gruppe I spillede de seks hold, der sluttede på første-, anden- og tredjepladserne i de indledende grupper, om fire pladser i semifinalerne. De øvrige seks hold spillede i gruppe II om placeringerne 7-12.

Gruppe I 

De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, dog skulle hold fra samme indledende gruppe ikke mødes igen, og resultatet af de indbyrdes opgør i den indledende runde overførtes til mellemrunden. De fire bedste hold gik videre til semifinalerne, mens nr. 5 og 6 gik videre til kampen om femtepladsen.

Gruppe II 

De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, dog skulle hold fra samme indledende gruppe ikke mødes igen, og resultatet af de indbyrdes opgør i den indledende runde blev overført til placeringsrunden. De to bedste hold gik videre til kampen om syvendepladsen, nr. 3 og 4 kvalificerede sig til kampen om niendepladsen, mens nr. 5 og 6 måtte tage til takke med at spille om 11.-pladsen.

Placeringskampe

Finalekampe

Rangliste

Kilder / eksterne henvisninger 
IV Men's and Women's Beach Handball World Championships   
IHF – World Championships 2010  – Beach Handball 
IHF News – Beach Handball World Championship Draw 
IHF – IV Beach Handball World Championships – Info Brochure

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 2010